3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Wilcze – jezioro na Równinie Torzymskiej, w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym;
 Jezioro Wilcze – jezioro w Kotlinie Kargowskiej, w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn;
 Jezioro Wilcze – jezioro na Równinie Drawskiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski;

Bibliografia